Lac Sainte-Anne ist der Name folgender Seen 

in Frankreich:

 Lac Sainte-Anne (Ceillac), Bergsee in der Gemeinde Ceillac im Département Hautes-Alpes

in Québec (Kanada):

 Lac Sainte-Anne, Stausee am Rivière Toulnustouc
 Lac Sainte-Anne (du Nord), See in Charlevoix
 Lac Sainte-Anne (Lac-Croche), See in Lac-Croche
 Lac Sainte-Anne (L’Islet), See in L’Islet
 Lac Sainte-Anne (La Haute-Gaspésie), in den Monts Chic-Chocs